Tsageri (gemeente), een gemeente in de regio Ratsja-Letsjchoemi en Kvemo Svaneti in Georgië
 Tsageri (plaats), de hoofdplaats van dit district